USS Colorado — кораблі ВМС США. Перший названий на честь річки Колорадо, решта на честь штату Колорадо.

 USS Colorado (1856) — паровий фрегат. На службі протягом 1858–1876 років.
 USS Colorado (ACR-7) — броненосний крейсер типу «Пенсильванія». Збудований у 1905 році. У 1916 році перейменований на «Pueblo (CA-7)». Зданий на злам у 1930 році.
 USS Colorado (BB-45) — лінійний корабель типу «Колорадо». На службі протягом 1923-1947 років. Зданий на злам у 1959 році. 
 USS Colorado (SSN-788) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2018 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни